John Bunyan, Schots predikant
Bünyan, plaats in Turkije